Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

505e régiment de chars de combat
505e régiment du train

 

Homonymie d'unités militaires